Marin sau Marín este un nume de familie comun în Franța, Italia (în particular în regiunile nord-estice), Spania, România, Croația și diaspora din America. El este de asemenea un prenume comun în Croația (în particular în regiunea Dalmația), ca și în România și Bulgaria. El înseamnă om al mării sau este derivat din numele latinesc Marinus. 

 Alexandru Marin (1945-2005), fizician american de origine română
 Alexe Marin (1814-1895), profesor român de fizică și chimie
 Andreea Marin (n. 1974), jurnalistă și prezentatoare de televiziune din România
 Antonio Marin (n. 2001), fotbalist croat
 Bianca Marin (n. 1999), handbalistă română
 Christian Marin (1929-2012), actor francez
 Claudiu Marin (n. 1972), canotor român
 Constantin Marin (dirijor) (1925-2011), muzician, compozitor și dirijor român
 Constantin Marin (politician) (n. 1948), politician român
 Corneliu Marin (n. 1953), scrimer român
 Dan Marin (n. 1948), handbalist român
 Dan Stelian Marin, senator român
 Daniel Marin (n. 1985), fotbalist român
 Daniel D. Marin poet român
 Elisabeta Marin (n. 1983), soprană română
 Elisabetta Marin (n. 1977), atletă italiană
 Filip Marin (1865-1928), sculptor român
 Firmilian Marin (1901-1972), cleric ortodox român
 Florin Marin (n. 1953), fotbalist și antrenor român de fotbal
 Gheorghe Marin (amiral) (n. 1952), amiral român
 Gheorghe Marin (politician) (n. 1952), om politic român
 Gheorghe Gaston-Marin (1918-2010), demnitar comunist român de etnie evreiască
 Gheorghe Ion Marin (1929-2017), jurnalist și scriitor din Republica Moldova
 Ion Marin (n. 1960), dirijor austriac de origine română
 Ion Marin (publicist) (1955-2016), publicist, scriitor și profesor universitar român
 Jacopo Marin (n. 1984), atlet italian
 Jacques Marin (1919-2001), actor francez
 Laura Marin (n. 1969), deputat român
 Laurențiu-Daniel Marin (n. 1975), politician român
 Luciana Marin (n. 1988), handbalistă română
 Marco Marin (n. 1963), scrimer italian
 Mariana Marin (1956-2003), poetă din România 
 Marin Dinu (n. 1950), senator român 
 Marius Marin (n. 1998), fotbalist român
 Marko Marin (n. 1989), fotbalist german
 Mihail Marin (n. 1965), șahist român
 Nicolae Marin (n. 1973), senator român
 Olimpiu Marin (n. 1969), trăgător român de tir
 Petre Marin (n. 1973), fotbalist român
 Răzvan Marin (n. 1996), fotbalist român
 Sanda Marin (1900-1961), autoare română de cărți de bucate
 Sanna Marin (n. 1985), politiciană finlandeză
 Șerban Marin (n. 1968), medievist român
 Relu Marin (n. 1968), claviaturist român
 Vasile Marin (1904-1937), politician și avocat român, comandant legionar
 Vlad Marin (n. 1995), fotbalist român
 William Marin, istoric, profesor universitar și scriitor de limba germană, originar din România

Vezi și
 Marinello
 Sfântul Marinus, fondatorul statului San Marino
 Marin (dezambiguizare)
 Marin (prenume)
 Marinescu (nume de familie)
 Mărinești (dezambiguizare)

Nume de familie românești